

Висока — місто в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Висока — гміна в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Висока — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Висока — село в гміні Пшемкув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Висока — село в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Висока — село в гміні Новоґруд-Бобжанський Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Висока — село в гміні М'єндзижеч Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Висока — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Висока — село в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства
 Висока — село в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Висока — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Висока — село в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Висока — село в гміні Браніце Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Висока — село в гміні Лесьниця Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Висока — село в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Висока — село в гміні Бобово Староґардського повіту Поморського воєводства
 Висока — село в гміні Смолдзіно Слупського повіту Поморського воєводства
 Висока — село в гміні Лази Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Висока — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Висока — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Висока — село в гміні Болешковіце Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Висока — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Висока — частина села Гарта в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Висока — частина села Єленська-Гута в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Висока — частина села Белк у гміні Червйонка-Лещини Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Висока — осада в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Висока — осада в гміні Рихлики Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Висока — лісова осада в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства

Висока — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Висока — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Висока — присілок, Кадошкінський район, Мордовія
 Висока — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Висока — присілок, Завразьке сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Висока — присілок, Зеленцовське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Висока — присілок, Шабалінський район, Кіровська область
 Висока — гора та родовище, Середній Урал, Свердловська область

Висока — село, округ Сабинів, Пряшівський край

Висока — гора (1803,6 м) у масиві Ґорґани (Карпати), Івано-Франківська область